Prijeka, naselje u sastavu Grada Glina
 Prijeka (rijeka), rijeka u BiH